Francières ist der Name mehrerer französischer Gemeinden:

 Francières (Oise)
 Francières (Somme)

Francières ist der Familienname folgender Personen:
 Claude de Choiseul-Francières (1632–1711), französischer General